Енсино Амариљо има више значења:

 Енсино Амариљо, Ел Енсино (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Енсино Амариљо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Енсино Амариљо (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику